Mått kan syfta på:

 Mått (matematik) – ett matematiskt begrepp som används för att ange ”storleken” på en mängd
 Måttsystem – en uppsättning standardiserade måttenheter som används tillsammans
 Måttenhet – en bestämd storlek på en storhet som används för att mäta storheten
 Rymdmått – en måttenhet som används för att mäta volym
 Mängdmått –  mängder av vissa typer av fysiska objekt
 Mått eller mot – en typ av gjutform, se Tackjärnsgalt

Se även
 Mätning – bestämmer en storhet hos ett system i den klassiska fysiken
 Mätetal – ett värde som anger hur många gånger den valda enheten ingår i ett mätvärde eller en storhet

de:Maß